Adeopapposaurus mognai (en griego “lagarto que come desde lejos de Mogna”) es la única especie conocida del género especie Adeopapposaurus de dinosaurio sauropodomorfo masospondílido, que vivió a principios del período Jurásico, entre 200 a 183 millones de años, desde el Hettangiense al Pliensbachiense, en lo que hoy es Sudamérica. Encontrado en la Formación Cañón del Colorado de la Provincia de San Juan, Argentina.  

Es muy similar a Massospondylus y en un principio se le consideró como dicha especie.  Se conocen cuatro esqueletos parciales con dos cráneos. El primer ejemplar fue descubierto por el paleontólogo argentino Ricardo N. Martínez. El espécimen tipo, PVSJ568, incluye un cráneo y la mayor parte de un esqueleto hasta apenas más allá de las caderas.  La forma de los huesos en el extremo de las mandíbulas superiores e inferiores sugiere que tuviera un pico de queratina.  El fósil ahora llamado Adeopapposaurus, por su largo cuello, fue visto en un primer momento para representar un ejemplar sudamericano de Massospondylus, aunque este no es el caso, Adeopapposaurus se clasifica como perteneciente a Massospondylidae. Adeopapposaurus fue descrito en 2009 por Ricardo N. Martínez. La especie tipo es A. mognai, en referencia de la localidad de Mogna donde ha sido encontrado.

Referencias

Véase también 
 Anexo: Géneros válidos de dinosaurios

Enlaces externos 

Sauropodomorpha
Dinosaurios del Jurásico
Dinosaurios de América del Sur
Fósiles de Argentina